Lisky (ukrainisch /Лізки; russische Entsprechung Leski/Лески) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja, siehe Lisky (Kolomyja)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka, siehe Lisky (Nowoukrajinka)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja, siehe Lisky (Bilohirja)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Kilija, siehe Lisky (Kilija)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hlobyne, siehe Lisky (Hlobyne)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Lisky (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Lisky (Korosten)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sbarasch, siehe Lisky (Sbarasch)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Mena, siehe Lisky (Mena)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw, siehe Lisky (Tschernihiw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr, siehe Lisky (Wolodymyr)

 Siedlung in der Oblast Odessa, Rajon Lyman, siehe Lisky (Lyman)

Siehe auch:
 Lísky
 Liski (Begriffsklärung)